Il singolare del Proximus Diamond Games 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Kim Clijsters 6–4, 7–6(4).

Teste di serie

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Kim Clijsters (finale)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno)

 Patty Schnyder (secondo turno) 
 Dinara Safina (quarti di finale) 
 Anna Čakvetadze (semifinali) 
 Ana Ivanović (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2007